Az ozmiumnak (Os) hét természetes izotópja létezik, közülük hat stabil: az 184Os, az 187Os, az 188Os, az 189Os, az 190Os és a (leggyakoribb) 192Os. A hetedik izotóp, az 186Os felezési ideje rendkívül hosszú (2 év), és gyakorlatilag szintén stabilnak tekinthető. Az 187Os a 187Re leányeleme (utóbbi felezési ideje 4,56 év), mennyiségét általában az 187Os/188Os hányadosként mérik. Ezt az arányt, valamint a 187Re/187Os hányadost kiterjedten használják a földi, valamint a meteoritos kőzetek korának meghatározásában.

29 mesterséges radioizotópja ismert, közülük a legstabilabbak az 194Os (felezési ideje 6 év), a többi izotóp felezési ideje 94 napnál kevesebb. 9 magizomerje ismert, közülük a legstabilabb az 191mOs (felezési ideje 13,10 óra).

Standard atomtömeg: 190,23(3) u

Táblázat

Jegyzetek

Megjegyzések

 A megadott izotóp-összetétel a kereskedelmi minták nagy részét jellemzi, de lehetnek kivételek.
 Az izotópok gyakoriságát, valamint az atomtömeg pontosságát az egyes előfordulások közötti eltérések korlátozzák.A megadott tartomány lefedi a Földön előforduló összes szokványos anyagot.
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Források

 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Fordítás

Ozmium